Гансвиндт:

 Гансвиндт, Герман — немецкий учёный, изобретатель.
 Гансвиндт — кратер на обратной стороне Луны.